Moguntia steht für:

 Moguntia (Unternehmen), Gewürzhersteller aus Mainz
 (766) Moguntia, Asteroid des Hauptgürtels
 Moguntia, Ort in der Lokalgemeinde Ray Nkonyeni, Ugu, KwaZulu-Natal, Südafrika

Siehe auch:
 Moguntiacum (das römische Mainz)